Příjmení Milota (Milotová) nosí více významných osobností:

 Albert Milota (1877–1940) – právní teoretik, politik a vysokoškolský funkcionář
 Barbora Milotová (* 1976) – česká herečka
 Jaroslav Milota (* 1938)
 Karel Milota (1937–2002) – český spisovatel a překladatel
 Lukáš Milota (* 1981) – český kameraman
 Stanislav Milota (1933–2019) – český kameraman, signatář Charty 77
 Vlastimil Milota (1923–1993)

Externí odkazy 
 

Česká příjmení